Emilio Nava era il detentore del titolo ma è stato eliminato in semifinale.

In finale Sergey Fomin ha sconfitto Robin Haase con il punteggio di 7-6(7-4), 6-3.

Teste di serie 

  Alexander Shevchenko (secondo turno)
  Illja Marčenko (quarti di finale)
  Nicolás Álvarez Varona (secondo turno)
  Kaichi Uchida (quarti di finale)

  Evgenij Karlovskij (quarti di finale) 
  Filip Cristian Jianu (secondo turno) 
  Denis Istomin (primo turno) 
  Antoine Bellier (primo turno)

Qualificati 

  Ivan Gakhov (secondo turno)
  Sasi Kumar Mukund (primo turno)
  Sergey Fomin (campione)

  Eric Vanshelboim (primo turno) 
  Arjun Kadhe (primo turno) 
  Evan Zhu (semifinale)

Wildcard 

  Saba Purtseladze (primo turno)
  Dostanbek Tashbulatov (primo turno)

  Beibit Zhukayev (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Shymkent Challenger II 2022